Janusz Onyszkiewicz (ur. 1937) – polityk, matematyk, alpinista.
 Joanna Onyszkiewicz (ur. 1950) – żona Janusza, wnuczka Józefa Piłsudskiego
 Mieczysław Onyszkiewicz (1844-1917) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Myrosław Onyszkewycz (1911-1950) – przywódca UPA
 Stepan Onyszkewycz (1861-1945) – ukraiński poseł do Rady Państwa Austrii
 Wojciech Onyszkiewicz (ur. 1948) – harcerz, historyk, opozycjonista w PRL
 Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (ur. 1944) – fizyk, polityk.